

Toponymes 
 Kanna, localité au Japon ;
 Kanna, village de la voïvodie de Petite-Pologne.

Personnages 
 Kanna Endō, personnage du manga 20th Century Boys ;
 Kanna, personnage du dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air.